Tom Priestley ist der Name folgender Personen:

* Tom Priestley (Fußballspieler) (1911–1985), nordirischer Fußballspieler
 Tom Priestley (Filmeditor) (* 1932), britischer Filmeditor und Soundeditor
 Tom Priestley junior, US-amerikanischer Kameramann 
 Tom Priestley (Produzent), Filmproduzent